Этельрик:

 Этельрик (ум. 572) — король Берниции (568—572) из династии Идингов.
 Этельрик (ум. 604) — сын или брат Эллы, король Дейры в 588—604 годах.